Paul Pascal peut désigner :
 Paul Pascal (1839-1905/1906), peintre français ;
 Paul Pascal (1867-1945), peintre français ;
 Paul Pascal (1880-1968), chimiste français spécialisé dans la chimie inorganique et métallurgique.